Mabel Martine Wisse Smit, née Mabel Martine Los le  à Pijnacker aux Pays-Bas, est la veuve du prince Friso van Oranje-Nassau van Amsberg, second fils de la reine Beatrix des Pays-Bas et du prince consort Claus von Amsberg et à ce titre, elle est connue comme la princesse Mabel van Oranje-Nassau, van Amsberg. Elle a été présidente de l'ONG The Elders de juillet 2008 à mai 2012.

Jeunesse
Elle est née Mabel Martine Los, fille de Henk Los (décédé lorsqu'elle avait 9 ans) et de Flos Kooman. Sa mère épouse en secondes noces Peter Wisse Smit, banquier dans le groupe de bancassurance Rabobank, en 1984 et Mabel prend le nom de famille de son beau-père. Mabel Wisse Smit a deux sœurs cadettes, Nicoline et Eveline. 

Elle passe son enfance dans la région du Gooi en Hollande-Septentrionale. Elle a étudié à l'université d'Amsterdam les sciences économiques et politiques. Elle a effectué un stage aux États-Unis pour la société Shell, le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas et la banque ABN AMRO. En 1997, elle intègre l'Open Society Institute de Bruxelles.

Mariage
Mabel Wisse Smit et le prince Johan Friso, prince des Pays-Bas, prince d'Orange-Nassau, écuyer d'Amsberg ont annoncé leurs fiançailles le .

Mabel Wisse Smit a dû se soumettre à une enquête du gouvernement pour que le parlement approuve le mariage du prince. Le , le Premier ministre Jan Peter Balkenende a écrit au parlement une lettre dans laquelle il indique que les détails sur sa relation avec Klaas Bruinsma, baron de la drogue, étaient inexacts et incomplets et que la motion approuvant le mariage princier ne sera pas présentée devant le parlement.

Le mariage a eu lieu dans la Vieille église de Delft, le , faisant perdre à son mari les droits de succession au trône des Pays-Bas. Ce dernier conserve néanmoins pour lui-même la qualité d'altesse royale et le titre prince d'Orange-Nassau. Ses descendants seront nommés comtes d'Orange-Nassau d'Amsberg.

En 2007, elle fait partie des membres fondateurs du Conseil européen des relations internationales.

En , elle devient présidente de l'ONG The Elders, créée par Nelson Mandela, mais elle démissionne de son poste en , à la suite de l'accident dont est victime son mari, le prince Friso, en . Elle poursuit cependant sa collaboration au sein du conseil consultatif de l'organisation.

Le , son mari décède des suites d'un accident de ski, la laissant veuve avec deux filles.

Ascendance

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Arbre généalogique de la famille royale néerlandaise

Liens externes 
 Site officiel de la Maison royale des Pays-Bas

Maison d'Orange-Nassau
Naissance en août 1968
Membre des Global Elders